Ріфаї, також ар-Ріфаї, аль-Ріфаї () — арабське прізвище. Відомі носії:
 Абдельмунім ар-Ріфаї — прем'єр-міністр Йорданії
 Заїд ар-Ріфаї — прем'єр-міністр Йорданії
 Ісмаїл Ісса Ріфаї — йорданський дипломат
 Нуреддін Ріфаї — прем'єр-міністр Лівану
 Самір ар-Ріфаї (старший) — прем'єр-міністр Йорданії
 Самір ар-Ріфаї (молодший) — прем'єр-міністр Йорданії

Арабські прізвища